Le nom "Vérove" a la particularité de se prononcer aussi "Verove" en verlan.

 Franck Vérove (né en 1969), joueur de basket-ball français ;
 François Vérove (1962-2021), policier et tueur en série français ;
 Jimmy Vérove (né en 1970), joueur de basket-ball français ;
 Yves-Marie Vérove (1949-2022), joueur et entraîneur de basket-ball français.

Voir aussi 
 Verhoeven, nom flamand dont est dérivé Vérove

Verove